Tuchel bezeichnet

 eine veraltete Ton-Steckverbindung, siehe Tuchelstecker
 der deutsche Name der Stadt Tuchola in Polen (siehe auch Bory Tucholskie (deutsch Tucheler Heide))
 Landkreis Tuchel, ehemaliger deutscher Landkreis in Westpreußen

Tuchel ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Brall-Tuchel (* 1951), deutscher Germanist, Professor für Ältere deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters
 Johannes Tuchel (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler und Gedenkstättenleiter
 Thomas Tuchel (* 1973), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ulrich Tuchel (1904–1986), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Valentina Tuchel (* 1965), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft